Абаддир:

 Абаддир — божество в берберской мифологии.
 Абадди́р — в верованиях древних финикийцев, камни, упавшими с неба (метеориты), составлявшие предмет символического почитания.

Примечания